Симон Аспелин /  Пол Хенли — победители турнира.

Сеянные 

  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Первый раунд)
  Лукаш Длуги /  Леандер Паес (Финал)

<ol start="3">
 Махеш Бхупати /  Максим Мирный (Четвертьфинал)
 Франтишек Чермак /  Михал Мертинжак (Четвертьфинал)

Сетка

Ссылки 
 Сетка турнира

Теннисный чемпионат Дубая 2010